Van Lierop ist ein niederländischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Nikkie van Lierop (* 1963), belgische Sängerin
 Robert Van Lierop, vanuatuischer Jurist, Diplomat und Journalist
 Tonny van Lierop (1910–1982), niederländischer Hockeyspieler